Южноамериканский кубок 2010 — 9-й розыгрыш второго по значимости клубного турнира КОНМЕБОЛ. Финальные матчи прошли 1 и 8 декабря 2010 года.

Решением КОНМЕБОЛ, победитель данного турнира получит путёвку в Кубок Либертадорес 2011. Кроме того, традиционно, победитель получит место и в следующем розыгрыше Южноамериканского кубка, а также сразится за Рекопу и Кубок Suruga Bank.

С этого розыгрыша аргентинские гранды «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» больше не будут получать специального приглашения в турнир. Собственно, по результатам внутренних соревнований, оба клуба не смогли попасть в число участников данного розыгрыша.

Участники 
В турнире приняли участие 39 команд, представляющие 10 стран.

1 Из-за разрушительного землетрясения было решено в 2010 году отказаться от проведения двух чемпионатов Апертура и Клаусура и впервые с 2001 года за сезон определится лишь один чемпион по обычной двухкруговой системе.
2 Для определения обладателя третьей путёвки в Южноамериканский Кубок 2010 в Чили проводился плей-офф между финалистом Кубка Чили 2009 и командой, занимавшей 2-е место после первого круга чемпионата Чили 2010.

Первый раунд 
В данном раунде играют команды, классифицированные ниже в своих странах по итогам прошедших сезонов. Параллельно с матчами этого раунда проходили игры и второго раунда, что видно по датам проведения матчей. Первые матчи первого раунда состоялись с 4 по 24 августа, ответные — с 10 августа по 2 сентября 2010 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи второго раунда состоялись с 4 августа по 16 сентября, ответные — с 11 августа по 23 сентября 2010 года.

|}

Финальные раунды

1/8 финала 
Первые матчи состоялись с 28 сентября по 14 октября, ответные — с 12 по 21 октября 2010 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 27 октября и 2—3 ноября, ответные — 10—11 ноября 2010 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 17—18 ноября, ответные — 24—25 ноября 2010 года.

|}

Финал 

|}

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Кубок Либертадорес 2010

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2010 на сайте КОНМЕБОЛ 
 Статистика Южноамериканского кубка 2010 на сайте RSSSF 

2010
Футбол в Южной Америке в 2010 году